Orbius ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Titus Calestrius Tiro Orbius Speratus, römischer Suffektkonsul (122)
 Titus Orbius Priscinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)